Sacacosuchus cordovai — викопний вид крокодилів родини гавіалових (Gavialidae). Існував на території Перу в міоцені (19-6 млн років тому). Описаний у 2022 році.

Скам'янілості 
Sacacosuchus відомий за кількома дорослими та молодими екземплярами, які в основному походять із місцевості Сакако у формації Піско. Голотип представляє майже повний череп, тоді як деякі з згаданих зразків включають часткові черепи та зубні кістки. Інші матеріали були знайдені в долині Іка-Піско та старшій формації Чілкатай.

Назва 
Загальна назва походить від району Сакако в басейні Піско, де знайдено типовий зразок, та грецького «зухус», що означає «крокодил». Назва виду вшановує перуанського палеонтолога професора Хесуса Кордову за його внесок з палеонтологію Перу.

Опис 
За оцінками, довжина типового зразка становила 4,32 м.

Філогенія 
}}

Примітки

Посилання 

Викопні крокодили
Вимерлі тварини, описані 2022
Гавіалові
Плазуни міоцену